En inglés (derivada esta palabra del francés) basin significa cuenca o cuenco según contexto:
Así en el oeste de los Estados Unidos existen dos localidades que por sus características hidrográficas reciben el mismo nombre:

 Basin (Wyoming)
 Basin (Montana)